Savinhac ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Savignac (Aveyron)
 Savignac (Gironde)

als Namensbestandteil:
 Savignac de Duras (Savinhac de Duràs)
 Savignac-les-Églises (Savinhac de las Gleisas)
 Savignac-sur-Leyze (Savinhac de Lèisa)
 Savignac-de-Miremont (Savinhac de Miramont)
 Savignac-Lédrier (Savinhac Ledrier)
 Savignac-Mona (Savinhac e Lo Monar)
 Savignac-de-Nontron (Savinhac de Nontronh)